Honasan ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio Honasan (* 1948), philippinischer Politiker
 Yvette Barbra Almalbis Honasan (* 1977), bekannt als Barbie Almalbis, philippinische Sängerin